Лигачёв — фамилия.

 Лигачёв, Валерий Алексеевич (род. 1959) — советский учёный-физик.
 Лигачёв, Егор Кузьмич (1920—2021) — советский и российский партийный и политический деятель.

 Лигачёва, Альбина Альбертовна (род. 1969) — российская гребчиха.
 Лигачёва, Наталья Львовна (род. 1962) — украинская журналистка.